Big Crooked Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

* Big Crooked Lake (Michigan), im Kent County, Michigan
 Big Crooked Lake (Wisconsin), im Vilas County, Wisconsin